Владимир Свитек (; , Банска-Бистрица, Чехословакия — 17 февраля 2020) — чехословацкий хоккеист, нападающий. Чемпион Чехословакии 1986 и 1988 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 1989 года.

Биография 
Владимир Свитек известен по выступлениям за словацкий «Кошице» (1980—1990 гг.).

В составе «Кошице» дважды (в 1986 и 1988 годах) становился чемпионом Чехословакии.

В составе сборной Чехословакии завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 1989 года.

Помимо словацких команд играл также в Финляндии, Австрии, Словении и Венгрии, где и завершил карьеру в 2001 году.

Статистика 
За сборную Чехословакии провёл 40 игр, забросил 11 шайб, в том числе на чемпионатах мира 18 игр, 14 очков (7 шайб и 7 передач).

На МЧМ (молодёжных чемпионатах мира) — 12 игр, 15 очков (9 шайб и 6 передач).

В чемпионате Чехословакии — 392 игры, 260 очков (123 шайбы и 137 передач).

В словацкой Экстралиге — 59 игр, 55 очков (30 шайб и 25 передач).

Во второй словацкой лиге — 47 игр, 60 очков (37 шайб и 23 передачи).

В чемпионате Австрии — 42 игры, 54 очка (25 шайб и 29 передач).

В чемпионате Венгрии — 79 игр, 101 очко (60 шайб и 41 передача).

Достижения 

 Чемпион Чехословакии 1986 и 1988
 Чемпион Европы среди юниоров 1979
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1980
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 1982
 Серебряный призёр чемпионата Финляндии 1991
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1989

Ссылки 

 Профиль на eliteprospects.com
 Статистика на hockeydb.com

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Словакии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Целль-ам-Зе»
Игроки ХК «Спишска Нова Вес»
Игроки ХК «Триглав»
Игроки ХК «Ференцварош»